Brylle ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Brylle (* 1959), dänischer Fußballspieler
 Torben Brylle (* 1948), dänischer Politiker und Sonderbeauftragter der EU für den Sudan

Siehe auch:
 Brille
 Brylle Sogn